Skindbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skindbjerg (Gunderup Sogn) – et areal i Gunderup Sogn
 Skindbjerg (Kastbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kastbjerg Sogn
 Skindbjerg (Skørping Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skørping Sogn
 Skindbjerg (Vokslev Sogn) – et areal i Vokslev Sogn
 Skindbjerg (Øster Hassing Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Hassing Sogn